Il singolare del torneo di tennis Hilversum Trophy 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Carina Karlsson 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Zina Garrison (semifinali)
 Bettina Bunge (primo turno)

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Trophy 1985